Das Herreneinzel der US Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Pete Sampras. Das Finale bestritten Juan Carlos Ferrero und Andy Roddick, welches Roddick in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster und einziger Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2003